Francisco Bayeu y Subías (1734-1795), est un peintre espagnol, frère de Manuel Bayeu y Subías et Ramón Bayeu y Subías.
 Manuel Bayeu y Subías (1740-1809), est un moine chartreux, peintre et architecte espagnol.
 Ramón Bayeu y Subías (1746-1793), est un peintre espagnol.
Patronyme hispanique